Alingsås kan syfta på:

 Alingsås kommun – en kommun i Västra Götalands län
 Alingsås – tätort i Alingsås kommun
 Alingsås stad – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1619/1863–1970
 Alingsås församling – församling i Alingsås kommun 1619–
 Alingsås socken – en socken i Västergötland
 Alingsås landsförsamlings och Rödene landskommun – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1863–1951
 Alingsås landsförsamling – en tidigare församling i Skara stift –1967
 Alingsås distrikt – ett distrikt i Alingsås kommun och Västra Götalands län 2016–
 Alingsås rådhusrätt – en rådhusrätt i västra Sverige –1965
 Alingsås tingsrätt – en tingsrätt i västra Sverige 1971–
 Alingsås station – en järnvägsstation längs Västra Stambanan
 Alingsås HK – handbollsklubb i Alingsås
 Alingsås VBK – volleybollklubb i Alingsås
 Alingsås IF – idrottsförening i Alingsås